

Toponymie

 Ostaszewo, village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Ostaszewo, village dans la voïvodie de Mazovie,
 Ostaszewo, village et siège de la gmina d'Ostaszewo dans la voïvodie de Poméranie,
 Ostaszewo, village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.